Jelen (in den slawischen Sprachen für Hirsch), auch: Jeleń,  ist ein Familien-, Orts- und Gewässername:

Familienname:
 Ben Jelen (* 1979), schottischer Sänger, Produzent und Songschreiber
 Eric Jelen (* 1965), deutscher Tennisspieler
 Frieder Jelen (* 1943), deutscher evangelischer Theologe und Politiker (CDU), Landesminister von Mecklenburg-Vorpommern
 Gerhard Jelen (* 1935), deutscher Theaterregisseur
 Ireneusz Jeleń (* 1981), polnischer Fußballspieler
 Rok Jelen (* 2000), slowenischer Nordischer Kombinierer
 Ted Jelen (1952–2017), US-amerikanischer Politikwissenschaftler

Ortsname:
 Jeleń (Jaworzno), Stadtteil von Jaworzno, Woiwodschaft Schlesien, Polen
 Jeleń (Lidzbark), Ort im Powiat Działdowski, Woiwodschaft Ermland-Masuren, Polen, früher: Jellen, 1942–1945 Gehlen, Kreis Strasburg, Westpreußen
 Jeleń (Piecki), Ort im Powiat Mrągowski, Woiwodschaft Ermland-Masuren, Polen
 Jeleń (Ruciane-Nida), Forstsiedlung im Powiat Piski, Woiwodschaft Ermland-Masuren, Polen
 Jeleń (Gołańcz), Siedlung im Powiat Wągrowiecki, Woiwodschaft Großpolen, Polen
 Jeleń (Więcbork), Ort im Powiat Sępoleński, Woiwodschaft Kujawien-Pommern, Polen
 Jeleń (Ostrówek), Ort im Powiat Lubartowski, Woiwodschaft Lublin, Polen
 Jeleń (Knyszyn), Kolonie im Powiat Moniecki, Woiwodschaft Podlachien, Polen
 Jeleń (Gniew), Ort im Powiat Tczewski, Woiwodschaft Pommern, Polen, bis 1945: Adlig Jellen, Kreis Marienwerder/Kreis Dirschau, Westpreußen
 Jeleń (Borne Sulinowo), Ort im Powiat Szczecinecki, Woiwodschaft Westpommern, Polen, bis 1945: Gellen, Kreis Neustettin, Pommern

Gewässername:
 Jezioro Jeleń (Lubień), See im Powiat Włocławski, Woiwodschaft Kujawien-Pommern, Polen
 Jezioro Jeleń (Więcbork), See im Powiat Sępoleński, Woiwodschaft Kujawien-Pommern, Polen
 Jezioro Jeleń (Bytów), See im Powiat Bytowski, Woiwodschaft Pommern, Polen
 Jezioro Jeleń (Chojnice), See im Powiat Chojnicki, Woiwodschaft Pommern, Polen
 Jezioro Jeleń (Borne Sulinowo), See im Powiat Szczecinecki, Woiwodschaft Westpommern, Polen
 Jezioro Jeleń (Wałcz), See im Powiat Wałecki, Woiwodschaft Westpommern, Polen

Sonstiges:
 Jelen Pivo, Biermarke in Serbien

Siehe auch:
 Jellen (Begriffsklärung)
 Yelen
 Yellen
 Yeleen